Um tomo ou codex/códice é um livro grande, geralmente um volume de uma obra em vários outros volumes.

Tomo e seus equivalentes em outros idiomas também podem se referir a:

Lugares
 Tome, cidade japonesa em Miyagi.
 Tome-Adelino (Novo México).

Pessoas
 Tom Osander, também conhecido como Tomo, baterista.

Outros
 Tomos, acrônimo para TOvarna MOtornih koles Sežana (em esloveno: "Companhia Motociclistica Sežana") é uma companhia automotiva e motociclística eslovena. sediada em Koper.

Desambiguação
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos